Legende:

Hauptrunde 

Ergebnisse 14. Spieltag fehlen.

Endrunde 
Endrunde um die Deutsche Hallenhockeymeisterschaft 1994 in Essen

Aufstieg 
Die Aufstiegsrunden fanden in Hamburg (Nord) und in Stuttgart (Süd) statt. Gespielt wurde nun nicht mehr eine einfache Runde Jeder gegen jeden, sondern im K.o.-System. Qualifiziert waren wie bisher die drei Bestplatzierten der Regionalliga Nord (N), der Beste der Regionalliga Ost (O), die zwei Bestplatzierten der Regionalliga Süd (S) sowie die zwei Bestplatzierten der Regionalliga West (W).

Aufstieg Nord

Aufstieg Süd

Hallenhockey-Bundesliga (Damen)
Hockey 1993
Hockey 1994